Исаенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Исаенко, Анатолий Романович (1869 — после 1919) — полковник, командир Оренбургского 18-го казачьего полка (1917).
 Исаенко, Борис Степанович (1914 — 1965) — советский востоковед-китаист, педагог, профессор.
 Исаенко, Владимир Николаевич (род. 1954) — украинский ученый-эколог.
 Исаенко, Денис Викторович (род. 1980) — украинский хоккеист.
 Исаенко, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — украинский хоккеист.
 Исаенко, Иван Данилович (1918—2006) — советский хозяйственный и военный деятель, генерал-полковник.
 Исаенко, Леонид Федорович (1869 — до 1937) — генерал-майор, инспектор артиллерии Юго-Западной армии (1918).
 Исаенко, Николай Андреевич (1915—1996) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Исаенко, Олег Игоревич (род. 2000) — российский футболист.